Александр Донцов:
 Донцов, Александр Иванович (1949―2023) — российский психолог, доктор наук, профессор.
 Донцов, Александр Михайлович (1924—2003) — советский футболист.